Příjmení Hlavička nosí více významných osobností:

 Bohumil Hlavička (* 1935) – český politik, poslanec Federálního shromáždění za Občanské fórum a za Občanské hnutí, starosta
 Jan Hlavička (1951–2018) – český spisovatel sci-fi
 Josef Hlavička (1914–1981) – odborářský funkcionář, politik Komunistické strany Československa a poslanec
 Miroslav Hlavička – programátor a hudebník
 Václav Hlavička (1864–1942) – římskokatolický kněz, farář v Netíně

Podobné příjmení 
 Hławiczka